Пискуньи в биологии:
 Пискуньи (Arthroleptidae) — семейство бесхвостых амфибий
 Пискуньи (Arthroleptis) — род бесхвостых амфибий (из одноимённого семейства)